Гольяново может означать:

Населённые пункты 
 Гольяново — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Гольяново — деревня в Торопецком районе Тверской области.

Другое 
 Гольяново — район в Восточном административном округе города Москвы.
 Гольяново — проектируемая станция Московского метрополитена.